Montot (Côte-d'Or)
 Montot (Haute-Saône)

Desambiguação